Чемпіонат Швейцарії з хокею 2014 — 103-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А).

Регламент 
За регламентом чемпіонату клуби грали між собою по 4 матчі. На другому етапі клуби ділились на регіональні групи та ще грали в два кола. На третьому етапі — вісімка найкращих клубів у плей-оф розіграли звання чемпіону Швейцарії.

Четвірка найгірших команд у втішному раунді визначили команду, яка зіграє перехідні матчі проти чемпіона НЛБ.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Плей-оф

Чвертьфінали (11, 13, 15, 18, 20, 22 та 25 березня) 
 ЦСК Лайонс — Лозанна 4:3 (1:4, 3:2 Б, 3:1, 7:1, 1:2, 1:2, 1:0)
 «Фрібур-Готтерон» — Амбрі-Піотта 4:0 (4:2, 2:0, 5:2, 4:2)
 «Клотен Флаєрс» — «Давос» 4:2 (1:3, 2:5, 2:1, 3:0, 3:1, 2:0)
 «Серветт-Женева» — ХК «Лугано» 4:1 (2:0, 0:3, 7:1, 2:1, 2:1 Б)

Півфінали (27, 29 березня, 1, 3, 5, 8 та 10 квітня) 
 ЦСК Лайонс — «Серветт-Женева» 4:3 (0:5, 5:3, 6:2, 2:4, 2:0, 2:5, 4:0)
 «Фрібур-Готтерон» — «Клотен Флаєрс» 2:4 (2:4, 2:3 ОТ, 7:1, 2:5, 2:1 ОТ, 1:4)

Фінал (12, 15, 17, 19 квітня) 
 «Клотен Флаєрс» — ЦСК Лайонс 0:4 (0:1, 1:2, 2:5, 1:2 Б)

Плей-оф (втішний раунд)

Підсумкова таблиця

1 раунд (25, 27, 29 березня, 1, 3, 5 квітня) 
 ХК «Біль» — Рапперсвіль-Йона Лейкерс 2:4 (3:2 ОТ, 1:3, 2:3, 4:3 ОТ, 1:4, 4:5)

Перехідні матчі с чемпіоном НЛБ (10, 12, 15, 17, 19 квітня) 
 ХК «Біль» — «Вісп» 4:1 (5:2, 2:5, 5:1, 4:1, 3:2)

Примітки

Джерела 
 Хокейний архів 
 Національна ліга 
 Календар змагань на сайті НЛА 
 Турнірна таблиця на сайті НЛА 
 Статистика гравців на сайті НЛА 
 Статистика воротарів на сайті НЛА 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2014 у швейцарському спорті